Charkhi ist der Familienname folgender Personen: